Цвейг ( — «ветвь») — фамилия еврейского происхождения:

 Цвейг, Арнольд (1887—1968) — немецкий писатель.
 Цвейг, Джордж (род. 1937) — американский физик и нейробиолог.
 Цвейг, Стефан (1881—1942) — австрийский писатель, поэт и драматург, журналист.
 Цвейг, Стефани (1932—2014) — немецкая писательница.
 Цвейг, Фриц (1893—1984) — австро-американский дирижёр и педагог.